Le nom de Philippe Barraud a été porté, en particulier par :

 Philippe Barraud (sportif) (1965), footballeur français
 Philippe Barraud (écrivain) (1949), journaliste et écrivain suisse